Bootle FC (1879), Engelse voetbalclub uit Bootle, die bestond van 1879 tot 1893
 Bootle FC (1953), Engelse voetbalclub uit Bootle, opgericht in 1953